Двурядник (Diphasiastrum) — род растений семейства Плауновые.
 Двурядник (Diplotaxis) — род растений семейства Капустные.